Южен вятър може да се отнася за:

 Южен вятър, български попфолк дует;
 Южен вятър, сръбски филм;
 Южен вятър, босненско-сръбска музикална група.